Montclar steht für folgende Orte:

in Spanien:
 Montclar (Barcelona), Ort in der Comarca Berguedà, Provinz Barcelona, Katalonien

Gemeinden in Frankreich:
 Montclar (Alpes-de-Haute-Provence) im Département Alpes-de-Haute-Provence
 Montclar (Aude) im Département Aude
 Montclar (Aveyron) im Département Aveyron
 Montclar, okzitanischer Name von Monclar (Lot-et-Garonne) im Département Lot-et-Garonne
 Montclar-de-Comminges im Département Haute-Garonne
 Montclar-Lauragais im Département Haute-Garonne
 Montclar-sur-Gervanne im Département Drôme

Montclar ist der Familienname folgender Personen:
 Joseph de Montclar (1625–1690), französischer General

Siehe auch:
 Monclar
 Mont Clare
 Montclair
 Mount Clare